Stanitsa
Stanitsa Louhanska
La Stanitsa